Mojarra, famiglia di pesci dell'ordine dei Perciformes.
Specie difficile da identificare sul campo, spesso richiede un esame al microscopio.
Nei paesi dell'America Latina Mojarra viene comunemente indicato come nome per varie specie della famiglia Cichlidae

 Mojarra, implementazione di riferimento di Java Server Faces.